Malm steht für:
 die obere lithostratigraphische Gruppe des Oberjuras von Norddeutschland
 Siedlungen in Schweden, die außerhalb gewachsener Ortschaften entstanden sind, siehe Malm (Schweden)

Malm ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Malm (* 1977), schwedischer Ökologe
 August Wilhelm Malm (1821–1882), schwedischer Zoologe
 Ernst Wolff-Malm (1885–1940), deutscher Maler und Grafiker
 Hermann August Malm (1810–1868), deutscher Jurist
 Jacob Johann Malm (1796–1862), deutsch-estnischer Dichter
 Magnus Malm (* 1951), schwedischer Theologe und Verleger
 Mats Malm (* 1964), schwedischer Literaturwissenschaftler, Autor und Übersetzer
 Mona Malm (1935–2021), schwedische Filmschauspielerin
 Ragnar Malm (1893–1958), schwedischer Radrennfahrer
 Robert Malm (* 1973), togoischer Fußballspieler
 Sven Malm (1894–1974), schwedischer Leichtathlet
 Theodor Malm (1889–1950), schwedischer Fußballspieler